Amerikai Egyesült Államok
 Scio (Michigan)
 Scio (New York)
 Scio (Ohio)
 Scio (Oregon)